Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1978 bestod av 12 lag, och Helsingin Jalkapalloklubi från Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1978 i Finland
Fotbollssäsongen 1978
1978